est la formule brute de plusieurs isomères.

 benzo[a]pyrène, numéro CAS 
 benzo[e]pyrène, numéro CAS 
 benzo[b]fluoranthène, numéro CAS 
 benzo[j]fluoranthène, numéro CAS 
 benzo[k]fluoranthène, numéro CAS